В настоящем списке приведены все улицы, проспекты, переулки, площади, проезды, бульвары и прочие геонимы Липецка. По состоянию на 2019 год в городе насчитывалось 850 улиц, в том числе 3 проспекта, 124 переулка, 24 площади, 23 проезда, 2 бульвара, 5 шоссе, а также приравненные по статусу к улицам 4 квартала, 3 посёлка и 3 группы домов МПС. В перечень включены 4 площади (Кольцевая, Космонавтов, Танкистов и Рыночная), которые официально считаются безымянными, но обозначаются под этими именами на современных картах Липецка. Список представлен в табличном виде и составлен на основе откорректированного классификатора дорожно-уличной сети города и списка улиц, подготовленного областным статистическим управлением ко всероссийской переписи населения 2010 года.

О развитии уличной сети Липецка и топонимике городских улиц смотри в статье Улицы Липецка.

Комментарии к таблице-списку:

 Во второй колонке таблицы приводятся названия территориальных округов, в которые входят соответствующие улицы. Таких округов (до 1994 года районов) в Липецке четыре: Левобережный, Правобережный, Советский и Октябрьский. 

 В третьей колонке — исторические районы города. В это число включены части Липецка, которые в прошлом были самостоятельными населёнными пунктами (Дикое, Студёнки (включая Ниженку), Переделицы, Сокольское, Заречье, Коровино, Новая Жизнь, Ссёлки, Жёлтые Пески, Венера), автономными частями города (Сырский, Дачный, Казинка, Мирный, Матырский), частями других населённых пунктов (Подгорное), а также новыми районами, возникавшими на окраинах Липецка вблизи промышленных и сельскохозяйственных предприятий (Сокол, Новолипецк, район Опытной станции, Силикатный, Тракторный, 10-я Шахта, Северный Рудник).

 В четвёртой колонке указана длина улицы, в пятой — время официального образования улицы как городского объекта.

 В шестой колонке таблицы приведены прежние названия улиц. Впервые массовое переименование улиц Липецка произошло в канун первой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, когда сразу 7 площадей и улиц города получили новые имена. В дальнейшем абсолютное большинство дореволюционных названий улиц исчезло с карты города, заменяясь топонимами, нёсшими в себе в основном идеологическую окраску. 

Значительная волна переименований затронула городские улицы в октябре 1957 года после введения Верховным Советом СССР моратория на присвоение городам, сёлам и прочим объектам имён здравствующих людей.

В 1936 году в присоединённых тремя годами ранее к Липецку сёлах Дикое и Студёнки были переименованы все улицы, названия которых совпадали с улицами в других районах города. В дальнейшем такая же процедура применялась к подобным улицам в населённых пунктах, входивших в состав Липецка (Сокольское в 1960, Новая Жизнь в 1977), а также в отдалённых автономных районах города (Сырский, Дачный и Казинка в 1964, Матырский в 1976). Ещё в середине 1980-х планировалось дать новые имена и улицам-«тёзкам» в Ссёлках и Жёлтых Песках, но эти планы до сих пор не осуществлены.

Улицы

Проспекты

Переулки

Площади

Проезды

Бульвары

Шоссе 

В колонке Длина указана протяжённость участка шоссе в пределах территории Липецка.

Другие

См. также 
 Липецк
 Улицы Липецка
 Исчезнувшие улицы Липецка

Примечания

Ссылки 
 Классификатор дорожно-уличной сети Липецка
 Улицы Липецка на интерактивной карте
 Почтовые индексы и коды ОКАТО — город Липецк
 world-maps.ru. Карта Липецка со списком улиц

Источники 
 «Сведения о наименовании и переименовании улиц города Липецка за период с 1918 по 2003 годы и о городских памятниках архитектуры» (подготовлены Липецким городским архивным управлением).
 В. М. Колтаков. Липецк. Страницы истории — Липецк: НПО «Ориус», 1991.
 Липецк. Атлас города — Москва: ФГУП «МАГП», 2003
 Материалы липецких городского и областного архивов.

Липецк